Мируше могу да буду:

 Мируше (Никшић), насеље у општини Никшић, Црна Гора
 Мируше (Билећа), насеље у општини Билећа, Република Српска, БиХ
 Слапови Мируше, водопади у Републици Србији